A matematikában több és többféle kiemelt fontosságú műveletet is nevezünk összeadásnak. A közös elnevezés mögötti tartalmi logikai kapcsolatok erőssége és iránya matematikaszemlélettől változhat, de a műveletek más okból is eltérő definíciós lehetőségei közti választástól is függhet. Pl. a természetes számok összeadása igen egyszerű módon tekinthető a valós számok összeadása leszűkítésének (ez a felépítés analízistankönyvekben gyakori), de tekinthető a halmazok számosságai közt értelmezett műveletnek is.

 a természetes számok összeadását;
 az egész számok összeadását;
 a racionális számok (avagy törtek) összeadását;
 a valós számok összeadását;
 a komplex számok összeadását;
 a vektorok összeadását;
 a valós függvények összeadását;
 halmazok vagy események összeadását (unió);
 kijelentések összeadását (diszjunkció);
 az absztrakt algebrában pedig tetszőleges műveletet is összeadásnak nevezhetünk (lásd grupoid/definíció).

Matematikai műveletek